B99 peut faire référence à :

Médecine 
 Maladies infectieuses, autres et non précisées, d'après la classification internationale des maladies.

Télévision 
 Brooklyn Nine-Nine, série américaine diffusée entre 2013 et 2021.

Transports 
Aéronautique
 Beechcraft 99, un avion de transport américain.

Route
  Bundesstraße 99, une route fédérale allemande reliant Zittau à Görlitz.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres